Le Clairol Crown est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, disputée en tant qu'exhibition, se dispute à Carlsbad du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Dianne Fromholtz, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Carlsbad
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979 II
Carlsbad II
Tennis aux États-Unis en 1979
Sport en Californie en 1979
Tennis en mars 1979
Sport en avril 1979